Kapros () ist der Name folgender Personen:

 Kapros von Elis, griechischer Olympiasieger im Ringkampf und im Pankration

Kapros ist der Familienname folgender Personen:

 Anikó Kapros (* 1983), ungarische Tennisspielerin